Marie-Thérèse de Savoie peut désigner plusieurs princesses issues de la maison de Savoie :
 Marie-Thérèse de Savoie (1756-1805), fille de Victor-Amédée III de Savoie, épouse de Charles-Philippe de France (futur Charles X) ; 
 Marie-Thérèse de Savoie (1803-1879), fille de Victor-Emmanuel  de Savoie, épouse de Charles II, duc de Parme.

Voir aussi
 Marie-Thérèse-Louise de Savoie (1749-1792) dite « Madame de Lamballe », fille du prince de Carignan Louis-Victor de Savoie,